Судный день (День суда) — в эсхатологии авраамических религий — последний день существования мира, когда над людьми с целью выявления праведников и грешников Богом будет совершён последний страшный суд. В переносном смысле — конец света.

Религии 
Иудаизм
 День суда (библейский «день трубного звука») — название 1-го дня месяца тишрей, как день Нового года.
 Йом-Киппур —  или יוֹם הכִּפּוּרִים, «День искупления», на русский язык обычно переводится как «Судный день» — праздник покаяния и искупления грехов, самый торжественный праздник в году, также день траура.

Другие
 Киямат () — в исламской эсхатологии день Божьего суда, когда все люди получат воздаяние за свои дела

Кинематограф 
 Судный день (, 1985) — первый сегмент первой серии первого возрождения американского телесериала «Сумеречная зона».
 Терминатор 2: Судный день (, 1991) — фантастический фильм Джеймса Кэмерона.
 Судный день (, 2006) — заключительный эпизод сезона 2006 британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто».
 Судный день (, 2008) — постапокалиптический триллер Нила Маршалла.
 Судный день (, 2011) — фильм Дугласа Аарниакоски.
 Судный день (, 2016) — фильм ужасов Джоэля Новоа.

Музыка 
 Судный день — концерт группы Ария 31 августа 2002 года в Лужниках.

В других сферах 
 Литература
 Судный день () — сборник рассказов американского писателя Харлана Эллисона. Название сборнику дал одноимённый рассказ, позже на его основе была снята одна из серий американского телесериала «Сумеречная зона».

 Игры
 Судный день — компьютерная игра.

 Математика
 Судный день — последний день февраля (28 или, в високосном году, 29 февраля), в контексте алгоритма Джона Конвея.
 Рестлинг
 «Судный день» — группировка рестлеров в WWE.
 «Судный день» ()  — PPV-шоу WWE 1998 и 2000—2009 годов.

См. также 
 Зомби-апокалипсис
 День Господен
 Война Судного дня (1973) 
 Машина Судного дня (значения)
 Часы Судного дня (значения)

Примечания